Le qualificazioni del singolare  dell'Erste Bank Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Peter Gojowczyk (secondo turno)
  Michael Berrer (secondo turno)
  James Ward (secondo turno)
  Gastão Elias (primo turno)

  Victor Hănescu (qualificato)
  Viktor Troicki (qualificato)
  Márton Fucsovics (secondo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)

Qualificati

  Viktor Troicki
  Victor Hănescu

  Miloslav Mečíř Jr.
  Daniel Brands

Lucky Loser
  Norbert Gomboš

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2014
ATP World Tour 2014